Ebenheit steht für:
 Ebenheit (Technik), Kriterium für die Beschreibung von Flächen
 Ebenheit (Sächsische Schweiz), eine Bezeichnung für bestimmte Naturräume der Sächsischen Schweiz
 ebene Darstellung eines räumlichen Objekts in einer Dreitafelprojektion, siehe Normalprojektion

Ebenheit ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ebenheit (Königstein), Ortsteil der Stadt Königstein, Sachsen
 Ebenheit (Struppen), Ortsteil der Gemeinde Struppen im sächsischen Elbsandsteingebirge

Siehe auch:
 Ebene
 Planarität